Måsklobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Måsklobben och Smultronören, Åland, 
 Måsklobben, Kimitoön, Åboland,

Se även
Måskläpparna
Måsklobbarna

Robotskapade Finlandförgreningar